Бори́с Влади́мирович Семичо́в (Семичев) (1900—1981) — советский востоковед, буддолог, индолог, тибетолог. Кандидат филологических наук (1965).

Биография 
Борис Владимирович родился 8 ноября 1900 года в Санкт-Петербурге.

В 1919 году, учась в Петроградском политехническом институте был мобилизован в армию генерала А. И. Юденича в конную разведку. В 1920 году интернирован из Польши в Россию, где два года пробыл в лагерях. После выхода на свободу поступил в Ленинградский Государственный Университет. В 1928 году окончил индо-тибетский разряд Факультета общественных наук ЛГУ. Ученик академика Федора Ипполитовича Щербатского.

С момента окончания университета принят в Институт изучения буддийской культуры в должности научного сотрудника. Свободно владея санскритом, пали, урду, тибетским, монгольским, польским, английским, немецким и французским языками, занимается изучением текста Абхидхармы палийского канона.

После реорганизации востоковедных учреждений Академии Наук в 1930 году Бориса Владимировича зачисляют в Институт Востоковедения Академии Наук СССР. Летом 1930 года, вместе с экспедицией Ботанического музея АН СССР, в качестве тибетолога, Б. В. Семичов отправляется в Ацагатский аршан (школу тибетской медицины, основанную Агваном Доржиевым в Ацагатском дацане Бурятии) для изучения традиционной тибетской медицины.

Затем, Семичов входит в группу ученых, обрабатывающих коллекцию тибетских медикаментов, привезенную из Троицкосавска. В 1933 году он публикует статью, содержащую порочащие сведения о представителях тибетской медицины и лично Агвана Доржиева в журнале Советская Этнография. Эта статья предоставила властям СССР возможность расправиться с ламами и вызвала негодование бывших коллег Семичова по Институту изучения буддийской культуры.

17 марта 1933 года Борис Семичов арестован ПП ОГПУ в ЛВО и ложно обвинен по  Уголовного Кодекса СССР («являлся активным участником контрревол. монархической организации „Евразийцев“»). 5 июля осужден сроком на пять лет Исправительно-трудовых лагерей и сослан УСЛаг (Кемь).

В марте 1934 года переведен в СвирьЛаг (Лодейное Поле). По ходатайству о помиловании, Президиум ЦК СССР 22 мая 1935 года сократил пребывание в лагерях до четырех лет. После освобождения Семичову не разрешалось посещать крупные города до середины 1950-х годов. В 1955 году Борис Владимирович устраивается на должность сотрудника сектора буддологии Бурятского института общественных наук, где возвращается к исследованиям тибетского языка и литературы. При поддержке Ю. Н. Рериха Семичов возвращается к исследованиям буддийских философских трактатов.

Умер Семичов Борис Владимирович в Томске 15 января 1981 года. Скорая помощь отказала в госпитализации, что и стало причиной смерти. Реабилитирован в 1989 году.

Библиография 
 Материя в палийской философской литературе // ИАН СССР. ОГН. 1930. № 5. С. 319—345;
 Заметки о тибетских лекарственных продуктах // ДАН СССР. Сер. В. 1930. С. 228—232 (совм. с А. Ф. Гаммерман);
 Тибетская медицина в Бурят-МонгАССР // Советская этнография. 1932. № 5/6. С. 216—228;
 О неологизмах в тибетском языке // ЗБМНИИК. 1956. Т. 22. С. 126—134;
 Новая тибетская литература: (Библиогр. заметки) // Там же. 1957. Т. 23. С. 247—249;
 Г. Цыбиков — исследователь Тибета. Улан-Удэ, 1957;
 Краткий тибетско-русский словарь. М., 1959 (совм. с Ю. М. Парфионовичем и Б. Д. Дандароном);
 Происхождение и сущность буддизма-ламаизма. Улан-Удэ, 1960 (совм. с Р. Е. Пубаевым);
 О числе элементов по различным палийским и тибетским философским текстам // Труды БурКНИИ СО АН СССР. Сер. вост. 1960. Вып. 3. С. 58-68;
 О тибетско-монгольском словаре «Биг-йиг кхэ-бай чжунг-нэ» // Там же. С. 235—260;
 Словарь тибетско-латино-русских названий лекарственного растительного сырья, применяемого в тибетской медицине. Улан-Удэ, 1963 (совм. с К. Седлачеком);
 Элемент сознания: (По палийским первоисточникам) // Труды Бурятского института общественных наук. Сер. вост. Вып. 1. МИФЦА. С. 22-33; Васубандху. Абхидхармакоша. Гл. 1 и 2. Улан-Удэ, 1980; Гл. 3. Улан-Удэ, 1980 (совм. с М. Г. Брянским; подг. текста, пер., введ., прим.);
 Matter according to the «Visuddhimaggo» of Buddhaghosa and the «Abhidhammasangaho» of Aniruddha // ИАН СССР. ОГН. 1930. С. 319—345.

Ссылки 
 Статья на сайте ИВР РАН

Буддологи СССР
Тибетологи СССР
Индологи СССР
Востоковеды СССР
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Востоковеды, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Сотрудники ИВР РАН
Персоналии:Лодейное Поле
Посмертно реабилитированные в СССР
Кандидаты филологических наук
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института